Le terme théorie de la réception trouve application dans plus d'un domaine :

Droit civil
En droit civil, la théorie de la réception est « la théorie  selon laquelle un contrat entre non-présents se forme au temps et au lieu où l’acceptation du destinataire de l’offre parvient à l’offrant ».

Droit français

En droit français, la théorie de la réception est désormais consacrée par le code civil à l'article 1121: « Le contrat est conclu dès que l'acceptation parvient à l'offrant. Il est réputé l'être au lieu où l'acceptation est parvenue. »

Droit québécois
La théorie de la réception est énoncée à l'article 1387 du Code civil du Québec : « Le contrat est formé au moment où l’offrant reçoit l’acceptation et au lieu où cette acceptation est reçue, quel qu’ait été le moyen utilisé pour la communiquer et lors même que les parties ont convenu de réserver leur accord sur certains éléments secondaires ».

Théorie littéraire
Les théories de la réception et de la lecture selon l'école de Constance postulent que c'est le lecteur plutôt que l'auteur qui serait la pierre angulaire d’une nouvelle perspective communicationnelle de la littérature.

Références

Droit civil
Théorie littéraire